Bình Gia (huyện), een huyện in de provincie Lạng Sơn.
 Bình Gia (thị trấn), een thị trấn in de provincie Lạng Sơn.